Василев може да се отнася за:
 Алеко Василев (1891-1924), български революционер
 Александър Василев, няколко души с това име
 Асен Василев (1909-1987), български художник
 Бойко Василев (р. 1970), български журналист
 Бончо Василев (1872-1937), български революционер
 Борис Василев (1898-1983), български футболист
 Валентин Василев (р. 1952), български политик
 Васил Василев, няколко души с това име
 Васко Василев (р. 1970), български цигулар
 Веселин Василев, няколко души с това име
 Владимир Василев, няколко души с това име
 Владислав Василев (р. 1982), български футболист
 Вълко Василев (1862-?), български офицер
 Георги Василев, няколко души с това име
 Григор Василев (1883-1942), български политик
 Данаил Василев (1906-1993), български композитор
 Дельо Василев (?), български революционер
 Димитър Василев, няколко души с това име
 Добрин Василев (1893-1957), български театрален критик и историк
 Дойчин Василев (р. 1944), български алпинист
 Евгени Василев (р. 1960), български драматург
 Ивайло Василев (р. 1987), български футболист
 Иван Василев, няколко души с това име
 Илиян Василев (р. 1956), български дипломат
 Илиян Василев (футболист) (р. 1973), български футболист
 Йордан Василев (р. 1935), български литературен критик и политик
 Кирил Василев, няколко души с това име
 Коста Василев (1880-1936), български революционер
 Крум Василев (р. 1925), български политик
 Ламбо Василев (1876-?), български революционер
 Марин Василев (1867-1931), български скулптор
 Младен Василев (р. 1947), български футболист
 Никола Василев, няколко души с това име
 Николай Василев, няколко души с това име
 Орлин Василев (1904-1977), български писател
 Петър Василев, няколко души с това име
 Ради Василев (1883-?), български политик
 Свилен Василев (р. 1979), български футболист
 Симеон Василев (р. 1961), български журналист
 Славейко Василев (1879-1944), български политик
 Спиро Василев (?), български общественик
 Стефан Василев, няколко души с това име
 Стоян Василев (1917-1944), български партизанин
 Тръпко Василев (1876-1970), български художник
 Фьодор Василев (р. 1963), руски музикант
 Христо Василев (1892-?), български политик
 Цветан Василев (р. 1959), български финансист и предприемач
 Цоньо Василев (1952-2015), български футболист
 Яким Василев (1873-?), български революционер